Phở – popularna zupa w kuchni wietnamskiej
 Polski Holding Obronny – polski koncern zbrojeniowy i spółka z o.o.